Ein Toter hing am Glockenseil bezeichnet:
 Ein Toter hing am Glockenseil (1964), italienischer Horrorfilm aus dem Jahr 1964 von Camillo Mastrocinque
 alternativ eine Fassung des italienischen Horrorfilms Ein Zombie hing am Glockenseil aus dem Jahr 1980 von Lucio Fulci